Lijst van rijksmonumenten in Hengelo (Gelderland), plaats in Gelderland
 Lijst van rijksmonumenten in Hengelo (Overijssel), gemeente en plaats in Overijssel